Крушица може да се отнася за:

 Крушица, село в Община Кичево, Република Македония;
 Крушица, село в Община Свети Никола, Република Македония.

Вижте също:
 Горна Крушица, село в Община Струмяни, България;
 Долна Крушица, село в Община Петрич, България.